Md. Ridoyanul Hoq Siyam filmproducer és színész Bangladesből. Eddig 9 filmben működött közre. Ebből a 9 film közül a nevezetes 3 film: Noel naplója (The Noel Diary),
 Duran Duran A: Hollywood High és Mother Teresa: No Greater Love.

Külső hivatkozások 
 Ridoyanul Hoq az IMDb-n

Jegyzetek 

Filmproducerek